Дональд «Дон» Лоус (;  — ) — американский фигурист и тренер.

За свою карьеру Лоус выиграл юниорский чемпионат США в одиночном катании и танцах на льду, участвовал на чемпионате мира 1951 (в качестве одиночника), где занял седьмое место. Его тренером был Осборн Колсон.

В 2001 году Лоус был включён в американский Зал славы Фигурного катания. В 2005 получил награду «Lifetime Achievement Award» от фонда Майкла Вайсса.

Практически до самой смерти занимался тренерской деятельностью. Тренировал олимпийских чемпионов Патрика Чана и Скотта Хамильтона, а также американского фигуриста Майкла Вайса.

Он был президентом «Professional Skaters Association» и пожизненным почётным членом этой организации. Он также работал в ИСУ.

Примечания

Ссылки 

Фигуристы США
Тренеры по фигурному катанию США
Умершие от сердечной недостаточности